GSL steht als Abkürzung für:
 Geological Society of London, in Großbritannien ansässige älteste geologische Gesellschaft der Welt
 Global StarCraft 2 League
 GNU Scientific Library, Programmbibliothek für numerische Berechnungen
 Grüner Strom Label
 Grupo Siete Leguas, Textilkonzern
 Powiat Słupski in der Woiwodschaft Pommern, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung